

Localidades
Snyder (Oklahoma)
Snyder (Nebraska)
Snyder (Texas)
Condado de Snyder

Desambiguações de sobrenomes